Ковачевич, Милан:
 Ириней (Ковачевич) — архиерей Сербской православной церкви.
 Милан Ковачевич (1941—1998) — главврач Приедорской больницы.